Yannik Oettl (München, 19 november 1996) is een Duits voetbaldoelman.

Carrière
Oettl speelde tot 2007 in de jeugdopleiding van Türk SV Wangen, waarna hij vertrok naar SpVgg Unterhaching. Hij debuteerde op 16 mei 2015 in de hoofdmacht in de wedstrijd tegen Preußen Münster. Hij speelde de volledige wedstrijd. Een week later speelde hij opnieuw de volledige wedstrijd, ditmaal tegen Rot-Weiß Erfurt.. In juli 2015 tekende hij een contract tot medio 2016 bij FC Augsburg. Hier was hij derde doelman en speelde hij zijn wedstrijden bij het tweede elftal. In juni 2016 liep het contract van de doelman af.

In 2017 verhuisde hij naar Amerika om daar te gaan studeren en ging hij voetballen bij UCF Knights, het voetbalteam van de Universiteit van Central Florida.

Statistieken

Oettl, Yannick